Taulier, commissaire de police en argot
Frédéric Taulier
Georges Taulier
Le Taulier, surnom de Johnny Hallyday

Homonymie de patronyme